А̨ а̨ (А з огонеком) - кирилична літера, яка використовується в литовській та польській кирилицях.

Джерела 
https://en.wikipedia.org/wiki/A_with_ogonek_(Cyrillic)